Furfurol – alkohol furfurylowy
 Furfurol – dawna nazwa furfuralu